We Are Scientists — американская рок-группа, участниками которой являются Кит Мюррей (Keith Murray, гитара, вокал), Крис Кейн (Chris Cain, бас-гитара, бэк-вокал), Энди Берроуз (Andy Burrows,, барабаны). Они начали играть в 2000 году. По их словам, они пишут «рок-музыку, иногда эпическую, зачастую громкую, вроде как энергичную, гуманной направленности».

Группа сформировалась, когда участники учились в Клермонте — Мюррей и Кейн в Pomona, Майкл Таппер в Harvey Mudd College. Ребята записали три «хэнд-мэйд» ЕР (Bitching!, Safety, Fun, and Learning (In That Order) и In Action) и записали первую долгоиграющую пластинку With Love and Squalor на Virgin Records. Тремя первыми синглами стали «Nobody Move, Nobody Get Hurt», «The Great Escape» и «It’s a Hit». Альбом получил такое название из-за рассказа Сэлинджера «Дорогой Эсме — с любовью и всякой мерзостью» («For Esmé — with Love and Squalor»).

Не так давно был записан альбом Crap Attack, который включает в себя множество В-сайдов и кавер-версий. Название We are Scientists группа получила не случайно. Однажды работник U-Haul увидел их оборудование, взятое напрокат, внешность «ботаников» и поинтересовался, не учёные ли они. Ребята ответили «нет», о чём позднее пожалели.

1 ноября 2007 года NME сообщил об уходе Майкла Таппера из группы по невыясненным причинам. После ухода Майкла в составе проходили перестановки, менялись барабанщики. Такая смена привела к формированию полного состава с Барроузом. Новый релиз получил название Barbara, а продвижение и запись осуществлялись с Master Swan Recordings и PIAS Recordings. Дебютный сингл четвертого LP состоялся в апреле 2010 – Rules Don’t Stop.

Дискография 
Альбомы
 Safety, Fun, and Learning (In That Order) (2002)
 With Love and Squalor (2005)
 Crap Attack (2006)
 Brain Thrust Mastery (2008)
 Barbara (2010)
 TV En Francais (2014)
 Helter Seltzer (2016)
 Megaplex (2018)

EP 
 Bitchin' (2002)
 In Action (2003)
 The Wolf’s Hour (2005)
 Business Casual (2013)

Deluxe Albums

 TV en Français, Sous la Mer (2015)
 Megaplex: Rise of the Lycans (2019)

Примечания

Литература 
 Last.fm 

Музыкальные коллективы из Калифорнии
Группы дэнс-панка